Tisa se poate referi la:

 Tisa, (Taxus baccata), un arbore sau arbust denumit popular tisă
Râuri
 Râul Tisa - afluent al Dunării
 Râul Tisa - afluent al râului Putna Întunecoasă
 Râul Tisa - afluent al râului Lemnia
localități din România
 Tisa, o localitate în județul Arad
 Tisa, o localitate în județul Hunedoara
 Tisa, o localitate în județul Prahova
 Tisa Nouă - localitate în județul Arad